Сантијаго Ханика има више значења:

 Општина Сантијаго Ханика (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Ханика (Сантијаго Ханика, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику